Лас Алисијас има више значења:

 Лас Алисијас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Алисијас (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Алисијас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику